Bârsa se poate referi la:

 Bârsa, Arad, reședința comunei cu același nume
 Bârsa, Sălaj

Altele 
 Țara Bârsei

Vezi și 
 Râul Bârsa (dezambiguizare)

 Bârsău (dezambiguizare)
 Bârsana (dezambiguizare)
 Bârsești (dezambiguizare)
 Bârsănești (dezambiguizare)

 Bârsănescu (nume de familie)

 Bârsoiu, sat în județul Vâlcea
 Bârsăuța, sat în județul Sălaj

Nume de familie:
 Bîrsan — caută „Bîrsan”

Toponime românești